Mangini è un cognome italiano. Può riferirsi a:

Adolfo Mangini (1854-1929) – storico, commediografo e critico teatrale italiano
Alda Mangini (1914-1954) – attrice e cantante
Angelo Mangini (1905-1988) – chimico e docente italiano
Attilio Mangini (1912-2004) – pittore e ceramista italiano
Cecilia Mangini (1927-2021) – regista, sceneggiatrice e fotografa italiana
Maria Mangini, nata Maria Scarpetta (1891-1949) – commediografa e scrittrice italiana
Maria Luisa Mangini, più nota come Dorian Gray (1928-2011) – attrice
Eric Mangini – ex giocatore  e allenatore di football americano statunitense
Gino Mangini (1921-1991) – sceneggiatore e regista italiano
Giovanni Mangini (1927) – ex calciatore italiano
Mario Mangini, noto anche con lo pseudonimo di Kokasse (1899-1971) – commediografo, sceneggiatore e regista teatrale 
Mike Mangini, propr. Michael Mangini (1963) – batterista heavy metal statunitense
Paolo Mangini (...-2007) – editore italiano
Rio Mangini (2002) – attore, musicista e compositore statunitense